Фестиваль «Сходы до Неба» — ежегодный международный фестиваль. Ключевой идеей фестиваля является утверждение через гармонию и красоту единства мира.

Основан в 1997 году. Создатель и президент фестиваля — писатель и общественный деятель Владимир Симонов.

История 
Традиционным местом проведения гала-представления фестиваля стала Европейская площадь Киева (Украина), сценическая площадка располагается на ступенях Национального центра делового и культурного сотрудничества Украинский дом.

1997 
Первое гала-представление фестиваля состоялось 28 июня 1997 года в Киеве в формате Open air как фестиваль Высокой Моды. Но уже тогда, помимо коллекций Герца Меппена, итальянского дома Haute couture Litrico и первого на Украине дома Haute couture Olga&Simonov, фестиваль был представлен исполнителями музыкального и балетного искусства. Среди участников первого фестиваля — народный артист СССР Анатолий Соловьяненко, народная артистка Украины, прима-балерина балета Национальной оперы Украины Елена Филипьева, джазовая певица Оксана Кулакова, композитор Игорь Стецюк, Национальный симфонический оркестр Украины под руководством Владимира Сиренко.

2010 
В 2010 году в фестиваль «Сходы до Неба» приняли участие джазмен Алексей Козлов, российский модельер Вячеслав Зайцев с коллекцией «Метаморфозы», украинский модельер Ольга Симонова с коллекцией вечерних платьев «Танец Себя-Рассвета», белорусская вокальная группа  Камерата, прима-балерина балета Национальной оперы Украины Елена Филипьева, заслуженная артистка Украины Лилия Гревцова, композитор Игорь Стецюк, Национальный симфонический оркестр Украины под руководством Владимира Сиренко.

2011 
В 2011 году под эгидой фестиваля «Сходы до Неба» состоялось турне по городам Украины (в оперных театрах Донецка, Одессы, Львова, в Киевской филармонии) баритона Дмитрия Хворостовского.

4 декабря 2011 года в Национальной филармонии Украины в рамках фестиваля «Сходы до Неба» прошёл благотворительный концерт «Рождественские встречи: 3 пиано» с участием народного артиста СССР Анатолия Кочерги, джазового пианиста Дмитрия Найдича, модельера Ольги Симоновой, заслуженной артистки Украины Лилии Гревцовой, композитора и пианиста Игоря Стецюка, тенора Юрия Лукьяненко, пианиста Евгения Громова.

В 2011 году в фестиваль «Сходы до Неба» организовал мастер-классы Дмитрия Хворостовского, Анатолия Кочерги, Дмитрия Найдича для студентов музыкальных вузов Киева.

Галерея

2010

2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля «Сходы до Неба»

Музыкальные фестивали Украины